Nicotinamide-adenine-dinucleotide, een biochemische elektronendrager (ook bekend als NAD+ en NADH);
 NAD Electronics, een hifibedrijf;
 Nederlandse Arbeidsdienst, een eerst vrijwillige en later verplichte werkinzetdienst in Nederland in de Tweede Wereldoorlog;
 Nederlands Astmacentrum Davos;
 Nationaal Comité tegen Drugsoverlast.